Jadwiga Habsburg-Lotaryńska (ur. 24 września 1896 w Wallsee; zm. 1 listopada 1970 w Hall in Tirol), arcyksiężniczka austriacka.

Życie 

Jadwiga była córką arcyksięcia Franciszka Salwatora Toskańskiego i jego żony, arcyksiężniczki Marii Walerii Austriackiej. Jej dziadkiem był Franciszek Józef, władca Austro-Węgier, a babką cesarzowa Elżbieta, z domu księżniczka Bawarii.

24 kwietnia 1918 roku wyszła za mąż za hrabiego Bernarda Stolberg-Stolberg, syna hrabiego Leopolda Stolberg i Amerykanki Mary Eddington. Małżeństwo miało 9 dzieci.

Dzieci 
 Maria Elżbieta Stolberg-Stolberg (1919)
 Franciszek Józef Stolberg-Stolberg (1920-1986)
 Fryderyk Leopold Stolberg-Stolberg (1921)
 Bernhard Fryderyk Hubertyn Stolberg-Stolberg (1922-1955)
 Teresa Maria Waleria Stolberg-Stolberg (1923-1982)
 Karol Franciszek Stolberg-Stolberg (1925)
 Ferdynand Maria Immakulata Stolberg-Stolberg (1926)
 Anna Regina Emanuela Maria Stolberg-Stolberg (1927)
 Magdalena Maria Matylda Stolberg-Stolberg (1930)

Przodkowie 

Habsburgowie Lotaryńscy
Urodzeni w 1896
Zmarli w 1970